Сен-Ремі́-ан-л'О () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Уаза. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 70 км на північ від Парижа, 50 км на південь від Ам'єна, 25 км на схід від Бове.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 155 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 404,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Сен-Ремі-ан-л'О на сайті французького Національного інституту географії
 Сен-Ремі-ан-л'О на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Сен-Ремі-ан-л'О на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Сен-Ремі-ан-л'О на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Сен-Ремі-ан-л'О на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Уаза

Примітки 

Муніципалітети департаменту Уаза